«The Essential Michael Jackson» — двадцять перша компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 19 липня 2005 року лейблами Epic і Legacy.

Списки композицій

Міжнародне видання 

Диск 1

Диск 2

Американське видання 

Диск 1

Диск 2

Обмежене 3.0 бонус-видання

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона